Юхне́вич — фамилия.

Известные носители 
 Юхневич, Иннокентий Владимирович (1921—1997) — советский и российский театральный актёр.
 Юхневич, Николай Зиновьевич (1886—1966) — советский врач-дерматовенеролог, художник-любитель.